Чемпионат мира по трековым велогонкам 1972 года прошёл с 29 июля по 2 августа в Марселе (Франция). В связи с Олимпийскими играми в Мюнхене соревнования среди любителей проводились только по видам, не входящим в олимпийскую программу.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1972